Il doppio dell'U.S. Pro Indoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Grabb e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma solo Grabb ha partecipato in coppia con Richey Reneberg.

Grabb e Reneberg hanno perso nel 1º turno contro Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Woodbridge e Woodforde hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Byron Black e Grant Connell.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Byron Black /  Grant Connell (finale)
 Rick Leach /  Scott Melville (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

U.S. Pro Indoor 1996
ATP Tour 1996